Курихин — русская фамилия. Известные носители:

 Курихин, Никита Фёдорович (1922—1968) — советский режиссёр-постановщик и сценарист.
 Курихин, Фёдор Николаевич (1881—1951) — русский и советский актёр театра и кино.